Les Planes es un barrio dividido entre dos municipios: San Cugat del Vallés y Barcelona.

Les Planes es el barrio de Barcelona que está integrado dentro del Parque de Collserola. Está formado por los conjuntos urbanos del Rectoret, Mas Sauró, Mas Guimbau-Can Castellví, Can Borrull y Mas Fortuny.

El Barrio del Rectoret, que limita con el municipio cercano de San Cugat es el barrio más extenso de todas Les Planes, llegando al 60 % de toda su extensión. Los barrios que componen Les Planes son los únicos actuales "barrios de montaña de Barcelona".

La localidad tiene una estación de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña con el mismo nombre: Les Planes.

Enlaces externos 

en Maps.google.es Les Planes Barcelona

Sarriá-San Gervasio
Barrios de Barcelona
Distritos de San Cugat del Vallés